Wentworth (Nowa Południowa Walia) – miejscowość w Australii
Miejscowości w USA:
 Wentworth – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Newton
 Wentworth – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rockingham
 Wentworth – miejscowość w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Wentworth – wieś w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lake
Gminy w USA:
 Wentworth (ang. Wentworth Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Wentworth (ang. Wentworth Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rockingham
 Wentworth (ang. Wentworth Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lake
W Wielkiej Brytanii:
 Wentworth – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Wentworth – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)